Municipio de Barrett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barrett (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Barrett (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Barrett (condado de Thomas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Thomas.
 Municipio de Barrett (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.